187 км — железнодорожная платформа на Транссибирской железнодорожной магистрали, рядом с деревней Сильницы.

Остановочный пункт электропоездов из Ярославля в южном направлении и обратно.

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Ростовский район